Батино — название населённых пунктов.

Россия 
 Батино — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Батино — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Батино — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Батино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Батино — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Батино — деревня в составе города Тверь Тверской области.